Чемпиона́т Пе́рвой ли́ги Ла́твии по футбо́лу 1995 го́да () — 4-й сезон Первой лиги Латвии по футболу.

Турнирная таблица

См. также 
 Высшая лига Латвии по футболу 1995
 Кубок Латвии по футболу 1995
 Вторая лига Латвии по футболу 1995

Ссылки 
 Турнирная таблица сезона на сайте LFF 

1995
Футбол в Латвии в 1995 году